Вейк-ан-Зеє 2018 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходив 13 — 28 січня 2018 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди). У програмі фестивалю — два кругових турніри. У головному турнірі 20-ї категорії («Група А») брали участь 14 шахістів, в турнірі 16-ї категорії («Група В») також 14 шахістів (у тому числі Антон Коробов).

Переможцем турніру вшосте став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен, який набравши разом з Анішем Гірі однакову кількість очок по 9 з 13 можливих (+5-0=8), переміг останнього на тай-брейку з рахунком 1½ на ½ очка.Перемогу в турнірі "В"  з результатом 9 з 13 можливих очок (+5-0=8) здобув  індійський шахіст Відіт Сантош.

Група А 
 Категорія: 20-та (середній рейтинг: 2750,3)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2018 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Тай-брейк   
 Магнус Карлсен —  Аніш Гірі — 1½ — ½.

Група В 
 Категорія: 16-та (середній рейтинг: 2611,8)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2018 року

Турнірна таблиця (Група В)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум на chesspro.ru  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2018
2018 у нідерландському спорті
Січень 2018